

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 3 podstawowe
 Rudawa – część wsi Poniatów w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim w gminie Bystrzyca Kłodzka 
 Rudawa – przysiółek wsi Tłumaczów w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim w gminie Radków 
 Rudawa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko 
 Rudawa – część wsi Gaj w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany
 Rudawa – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów 
 Rudawa – część wsi Bodzanów w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Głuchołazy
 Rudawa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Złota

Miejscowości na Białorusi 

 Rudawa – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Achremowce.

Miejscowości historyczne 
 Rudawa – folwark wysiedlony po II wojnie światowej, obecnie pozostałości na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim

Rzeki 
 Rudawa – rzeka, lewy dopływ rzeki Wisła
 Rudava – rzeka na Słowacji, dopływ Morawy

Stacja kolejowa 
 Rudawa – stacja kolejowa w Rudawie w woj. małopolskim